Gabelli ist der Familienname folgender Personen:

 Aristide Gabelli (1830–1891), italienischer Pädagoge
 Federico Gabelli (1832–1889), italienischer Ingenieur
 Mario Gabelli (* 1942), US-amerikanischer Finanzunternehmer